Schloßstraße 14, Schlossstraße 14 oder Schlossstrasse 14 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Schlossstrasse 14–18 in Amlikon-Bissegg, siehe Liste der Kulturgüter in Amlikon-Bissegg
 Schloßstraße 14 in Ansbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Ansbach
 Schlossstraße 14 in Arnsberg, siehe Jesuitenmission Arnsberg
 Schloßstraße 14 in Bad Brückenau, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Brückenau #Römershag
 Schloßstraße 14 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (L–Z)
 Schloßstraße 14 in Braubach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Braubach
 Schloßstraße 14 in Buttenheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Buttenheim
 Schloßstraße 14 in Cham, siehe Schloss Stamsried
 Schloßstraße 14 in Dodenburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dodenburg
 Schloßstraße 14 in Dormagen, siehe Liste der Baudenkmäler in Dormagen
 Haus Schloßstraße 14 (Dresden)
 Schloßstraße 14 in Eitorf, siehe Kloster Merten
 Schloßstraße 14 in Flörsheim am Main, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Flörsheim am Main #Weilbach
 Schloßstraße 14 in Großrosseln, siehe Liste der Baudenkmäler in Großrosseln #Karlsbrunn
 Schloßstraße 14 in Kirrweiler, Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kirrweiler (Pfalz)
 Schloßstraße 14 in Korschenbroich, siehe Liste der Baudenkmäler in Korschenbroich
 Schloßstraße 14 in Kunreuth, siehe Schloss Kunreuth
 Schloßstraße 14 in Laufen, Salzach, siehe Liste der Baudenkmäler in Laufen (Salzach)
 Schloßstraße 14 in Lautrach, siehe Liste der Baudenkmäler in Lautrach
 Schloßstraße 14 in Ludwigslust, siehe Liste der Baudenkmale in Ludwigslust
 Schlossstraße 14/15 in Lutherstadt Wittenberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg
 Schloßstraße 14 in Lützen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lützen
 Schloßstraße 14 in Mandel, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mandel
 Schloßstraße 14 in Netzschkau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Netzschkau
 Schlossstraße 14 in Neuhof an der Zenn, siehe Liste der Baudenkmäler in Neuhof an der Zenn
 Schloßstraße 14 in Oerlenbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Oerlenbach
 Schloßstraße 14 in Penig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Penig
 Schloßstraße 13 und 14 (Potsdam)
 Schloßstraße 14 in Radeberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radeberg #Radeberg
 Schlossstraße 14–24 in Rehlingen-Siersburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Rehlingen-Siersburg #Hemmersdorf
 Schloßstraße 14 in Rettenbach, Landkreis Günzburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Rettenbach (Landkreis Günzburg) #Harthausen
 Schloßstraße 14 in Rheinsberg, siehe Liste der Baudenkmale in Rheinsberg
 Schloßstraße 14/16 in Schenkendöbern, siehe Liste der Baudenkmale in Schenkendöbern
 Schlossstraße 14 in St. Wendel, siehe Liste der Baudenkmäler in St. Wendel
 Schloßstraße 14 in Titting, siehe Burgstall Morsbach sowie Pfarrstadel (Liste der Baudenkmäler in Titting #Morsbach)
 Schlossstrasse 14 in Ueberstorf, siehe Liste der Kulturgüter in Ueberstorf
 Schloßstraße 14 in Urspringen, siehe Liste der Baudenkmäler in Urspringen
 Schloßstraße 14 in Weilrod, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Weilrod
 Schloßstraße 14 in Wolnzach, siehe Liste der Baudenkmäler in Wolnzach
 Schlossstraße 14 in Ybbs an der Donau, siehe Stift Säusenstein